Ситтулуото () — крохотный скалистый остров в Ладожском озере, часть Западного архипелага. Территориально относится к Лахденпохскому району Карелии в России.

Остров округлой формы, диаметром в 0,2 км. На острове расположен маяк.

Ссылки 
 http://www.bulawka.ru/travel/story/20050403/

Острова Ладожского озера